Алексей Кострикин:
 Кострикин, Алексей Иванович (1929—2000) — советский и российский математик, лауреат Государственной премии СССР.
 Кострикин, Алексей Павлович (1895—1967) — советский военачальник, полковник.